Molekulska formula -{C10H13N5O3}- se može odnositi na:

 Kordicepin
 Dezoksiadenozin